Chinese witbrauwroodmus
 Himalayawitbrauwroodmus